Зёнгрьенг () — вьетнамский топоним:
 Зёнгрьенг — уезд в провинции Кьензянг.
 Зёнгрьенг — город в уезде Зёнгрьенг, провинция Кьензянг.